Ligusticum latifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Joseph Dalton Hooker. Ligusticum latifolium ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
latifolium